Miejscowości w USA:
 Tomah – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Tomah – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Tomah (ang. Tomah Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe